Die lateinische Phrase in spe bedeutet wörtlich „in der Hoffnung“ und hat sich als Floskel in der Umgangssprache etabliert. Im Sinne von „voraussichtlich/bald etwas sein/bevorstehend/zukünftig“ findet es im Alltag viele Anwendungen, zum Beispiel:

 Abgeordneter in spe (eventuell baldiger Abgeordneter);
 Beiträge in spe (noch zu verfassende Texte);
 Ehefrau in spe (Verlobte) oder Vater in spe (Vater eines noch ungeborenen Kindes), analog bei anderen Verwandtschaftsbeziehungen;
 Profi in spe (eventuell baldiger Profi), vgl. die Zeile „TKKG, die Profis in spe“ aus dem TKKG-Titellied;
 Spefuchs (evtl. zukünftiges Mitglied einer Studentenverbindung).

Siehe auch 

 Liste lateinischer Redewendungen

Weblinks 

Lateinische Phrase